(It's gonna be a) Lonely Christmas (1948), een kerstlied van The Orioles
 Lonely Christmas (Sloppy Seconds), een kerstlied en gelijknamige ep van punkrockband Sloppy Seconds
 Lonely this Christmas (1974), kerstlied van Mud
 Lonely Christmas (The Cats) (1975), kerstlied van The Cats
 Lonely Christmas (Jack Jersey) (1976), kerstlied van Jack Jersey